Banc de Cap Verd, banc central de Cap Verd
 Banc Central de Veneçuela, banc central de Veneçuela
 BCV (metro) (de les línies que la formen: Bakerloo, Central i Victoria), subdivisió del Metro de Londres